Untouchables () — пятый студийный альбом американской ню-метал-группы Korn. Альбом был официально издан 11 июня 2002 года и включал сингл «Here to Stay», получивший премию Грэмми. Untouchables дебютировал на 2-ом месте американского чарта Billboard 200 с 434 000 копиями, проданными за первую неделю, уступив лишь альбому Эминема The Eminem Show. Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков. Ровно через месяц после выпуска альбом приобрёл «платиновый» статус и было продано 1 400 000 копий в Соединённых Штатах.

Список композиций

Список композиций полной версии 
 «Here to Stay» — 4:32
 «Make Believe» — 4:37
 «Blame» — 3:51
 «Hollow Life» — 4:09
 «Bottled Up Inside» — 4:00
 «Thoughtless» — 4:33
 «Hating» — 5:10
 «One More Time» — 4:40
 «Alone I Break» — 4:17
 «Embrace» — 4:27
 «Beat It Upright» — 4:15
 «Wake Up Hate» — 3:13
 «I’m Hiding» — 3:57
 «No One’s There» — 5:06
 «Here To Stay (T Ray’s Mix)» — 4:18 присутствует только на лимитированной версии альбома

Список композиций «чистой» версии 
 «Here to Stay» — 4:32
 «Make Believe» — 4:37
 «Blame» — 3:51
 «Hollow Life» — 4:09
 «Bottled Up Inside» — 4:00
 «Thoughtless» — 4:33
 «Hating» — 5:10
 «One More Time» — 4:40
 «Alone I Break» — 4:17
 «Embrace» — 3:27
 «Wake Up Hate» — 3:13
 «I’m Hiding» — 3:57
 «No One’s There» — 5:06
 «Here to Stay (T Ray’s Mix)» — 4:18 присутствует только на лимитированной версии альбома

Бонусный DVD 
Бонусный DVD был доступен только обладателям коллекционного издания альбома.
 Here to Stay (концерт в Хаммерштейн Баллрум, Нью-Йорк)
 Here to Stay (видеоклип; альбомная версия)
 Thoughtless (видеоклип; альбомная версия)
 Got the Life (концерт в Хаммерштейн Баллрум, Нью-Йорк)

Позиции в чартах 

Альбом

Синглы

Примечания 

2002
Альбомы Epic Records
Альбомы Immortal Records